Dragoni – soldati a cavallo

Geografia 
 Dragoni – comune italiano in provincia di Caserta
 Dragoni – frazione nel comune di Lequile, in provincia di Lecce
 Dragoni – nel comune di Grotteria (Reggio Calabria)
 Dragoni – suddivisione del quartiere romano di Dragona

Persone 
 Antonio Dragoni – matematico italiano. 
 Antonio Caimo Dragoni – conte di Tissano, politico
 Giovanni Dragoni – maestro di cappella, compositore italiano della Scuola romana
 Maria Dragoni – soprano italiano
 Michele Dragoni – accademico, geofisico e divulgatore scientifico italiano

Altro 
 Dragoni – famiglia nobile italiana
 Parco Dragoni – area verde attrezzata, nel quartiere Quartiere "Musicisti e Grandi Italiani" di Forlì
 Villa Merlo Dragoni – a Lovaria nel comune di Pradamano, in provincia di Udine

Pagine correlate 
Drago (disambigua)
Dragone